Zvi (yiddish : « cerf »), Zwi, Swi, Zewi, Tsevi ou Tsvi, est un prénom hébraïque masculin. Le prénom Hirsch ou Herz ou Hirz, signifiant cerf, est souvent choisi, lors du changement de nom, en référence à Nephtali, dont le symbole est une biche.

Patronyme 
 Yitzhak Ben-Zvi, homme politique israélien
 Rachel Yanait Ben-Zvi, écrivain israélien
 Sabbataï Tsevi, mystique turc
 Jacob Emden ou Yaakov Emden ben Tsvi, autorité rabbinique du XVIII
 Maurice de Hirsch, baron Maurice (Zvi) von Hirsch, philanthrope

Prénoms

Zvi 
 Zvi Aharoni, agent israélien du Mossad qui a capturé Adolf Eichmann.
 Zvi Bar, homme politique israélien et actuel maire de la ville israélienne de Ramat Gan.
 Naftali Zvi Yehuda Berlin, rabbin
 Uri Zvi Greenberg, poète hébreu
 Zvi Griliches, économiste
 Hermann Zvi Guttmann, architecte
 Zvi Hecker, architecte israélien
 Zvi Hirsch Meltzer, grand père de Shimon Peres
 Zvi Yehouda Kook, rabbino
 Zvi Kolitz, écrivain israélien
 Zvi Koretz, grand-rabbin de la communauté juive de Salonique
 Harry Zvi Lipkin, physicien israélien
 Zvi Malnovitzer, artiste peintre expressionniste
 Zvi Sherf, basketteur israélien
 Laurence Harvey, acteur, réalisateur, producteur et scénariste britannique, né Zvi Mosheh Skikne
 Zvi Yanai, écrivain israélien
 Zvi Zamir, directeur général du Mossad
 , rabbin americain
 , rabbin galicien

Tsvi 
 Tsvi Hirsh Ashkenazi, rabbin
 Tsvi Misinai, chercheur, auteur et historien israélien.
 Tsvi Nussbaum, oto-rhino-laryngologiste américain

Tzvi 
 Tzvi Avni, compositeur israélien.
 Tzvi Herman Shapira, penseur et de professeur de mathématiques
 Tzvi Hirsh Kalisher, rabbin précurseur du mouvement des Amants de Sion.
 Tzvi-Peretz Hayot, rabbin, chercheur et leader du mouvement sioniste.
 , rabbin lituanien
 Joseph Carlebach ou Joseph Hirsch (Tzvi) Carlebacx, rabbin allemand

Autres 
 Tsevi Mazeh, astrophysicien israélien
 Zwy Milshtein, artiste
 , psycholinguiste israélienne
 , femme politique israélienne

Organisation 
 Zwi Migdal, organisation juive de traite des Blanches, active en Argentine entre les années 1860 et 1939.
 Tirat-Zvi, premier kibboutz religieux créé en Israël
 Yad Ben-Zvi, institut et musée israélien
 Beit Zvi, école d'acteurs située à Ramat Gan

Voir aussi 
 Ziv
 Zeev
 Naftali
 Henri (prénom)

Homonymie de prénom